Benin kan syfta på:

 Benin – en självständig stat sedan 1960
 Folkrepubliken Benin – socialistisk stat 1975–1990
 Republiken Dahomey – en självstyrande besittning inom Franska samväldet 1958–1960, självständig 1960, namnbyte till Benin 1975
 Franska Dahomey – fransk koloni 1900–1958
 Dahomey – ett medeltida västafrikanska kungadöme 1600–1900
 Kungariket Benin – en tidigare stat i nuvarande Nigeria i Västafrika mellan 1400-talet och 1897
 Republiken Benin (1967) – en republik för ett dygn i Nigeria 1967
 Benin-bronserna – en samling av över 1 000 artefakter från det kungliga palatset i Kungadömet Benin
 Beninbukten – en bukt utanför Afrikas västra kust
 Benin City  – en stad i södra Nigeria
 Beninfloden  – en flod i Nigeria
 Benin (folk) – en folkgrupp i Nigeria